Ergômetro é um equipamento utilizado em avaliação Física. É grande valia o seu uso, pois simulam em consultório um esforço físico  (Exercício)para avaliação da resposta dada pelo coração do paciente ao esforço.Podem ser Esteiras ergométricas ou Cicloergômetros.
São usados em exames cardíacos, como Teste de esforço, Ergoespirometria e Espirometria e também na Medicina Nuclear.
Podem ser controlados através de softwares específicos (via conexão Interface serial) ou então, através de painél próprio de comando.

Cardiologia